Un templo de Hathor  es un templo egipcio dedicado al culto de la diosa Hathor. Existieron varios en el Antiguo Egipto. Entre paréntesis, donde estuvieron localizados:
 Templo de Hathor (Abu Simbel) o Templo de Nefertari, dedicado a la esposa de Ramsés II deificada bajo la apariencia de Hathor y también llamado posteriormente, pequeño templo de Abu Simbel.
 Templo de Hathor (Deir el-Medina).
 Templo de Hathor (Dendera).
 Templo de Hathor (Heliópolis).
 Templo de Hathor (Menfis).
 Templo de Hathor (Serabit el-Jadim).

Hathor